Степова сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Степова сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Степова сільська рада — Дніпропетровська область, Широківський район
Степова сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Степова сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район